Greenhills ist der Name folgender Orte:

 Greenhills (Irland), Vorort von Dublin, Irland
 Greenhills (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Greenhills (Ohio), Ort in Ohio, Vereinigte Staaten
 Greenhills (East Kilbride), Stadtbezirk von East Kilbride, Schottland

Siehe auch:
 Green Hills
 Greenhill